Котлуба́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Городищенского района Волгоградской области.

Административный центр — посёлок Котлубань.

Глава Котлубанского сельского поселения — Давиденко Игорь Александрович.

Административное деление 

 Код ОКАТО —18 205 818 xxx

 Код ОКТМО — 18 605 418

На территории поселения находятся 2 населённых пункта: посёлок и хутор:

Достопримечательности 

 Участок Царицынской сторожевой линии XVIII века, археологический памятник областного значения.

Примечания

Ссылки 
  

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Городищенского района (Волгоградская область)